Балтайское сельское поселение — муниципальное образование в составе Балтайского района Саратовской области. 

Административный центр — село Балтай.

Население

Состав сельского поселения

Ссылки 
 Сайт Администрации Балтайского района
 Официальный сайт Балтайского района
 Детская школа искусств

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Балтайского района